Franz Schemenauer ist der Name folgender Personen:

* Franz Joseph Schemenauer (vor 1842–nach 1867), deutscher Geiger 
 Franz Seraph Schemenauer (1777–1849), deutscher Geiger